Bonneviella är ett släkte av nässeldjur. Bonneviella ingår i familjen Bonneviellidae. 

Bonneviella är enda släktet i familjen Bonneviellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Bonneviella